Leonardo Henrique Santos de Souza, mais conhecido como Léo Mineiro (Belo Horizonte, 10 de março de 1990), é um futebolista brasileiro que atua como atacante pelo Flamengo.

Carreira

Foi um dos destaques do América de BH na categoria de base ,e logo depois de ser promovido ao elenco profissional foi emprestado ao Jeju United FC da Coreia do Sul. Em 2010, Léo retornou ao América de BH para a disputa do Campeonato Mineiro e do Campeonato Brasileiro. Em 2012, acertou por 5 temporadas com o Atlético Paranaense. Em janeiro de 2014, acertou sua ida para o flamengo.

Títulos 
 América Mineiro
  Campeonato Brasileiro Série C: 2009

 http://globoesporte.globo.com/futebol/times/america-mg/noticia/2011/02/mauro-fernandes-testa-mudancas-para-jogo-de-domingo-com-o-funorte.html

Ligações externas

 Ficha de Leonardo Henrique Santos de Souza at K League Official Website 

Futebolistas de Minas Gerais
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Futebolistas do Jeju United FC
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do Esporte Clube XV de Novembro (Piracicaba)
Futebolistas do Villa Nova Atlético Clube
Futebolistas do Paraná Clube
Futebolistas do Coimbra Esporte Clube
Futebolistas do FC Gifu
Futebolistas do Daegu FC
Futebolistas do Busan IPark